Meneghin ist der Familienname folgender Personen:

 Dino Meneghin (* 1950), italienischer Basketballspieler
 Dino Meneghin (Komponist), US-amerikanischer Komponist für Film und Fernsehen

Die Dialektform Meneghin bzw. in gehobenem Italienisch Meneghino steht außerdem für:

 eine Koseform des Vornamens Domenico als italienische Form von Dominik (ursprünglich "dem Herrn gehörig")
 einen Mailänder Charakter der Commedia dell'Arte, den schlauen und seinem Herrn ergebenen Dienstboten Meneghin
 sowie in der Folge für das (angeblich) typisch Mailändische (Dialekt, Mentalität)

Siehe auch
Meneghini